ООО «Тюменский нефтяной научный центр», ООО «ТННЦ» основан 30 октября 2000 года.

ТННЦ — базовый корпоративный научно-проектный институт ПАО "НК «Роснефть» (всего в Компании 29 корпоративных НИПИ), выполняющий инженерное полевое и камеральное сопровождение процессов геологического изучения, разработки и обустройства ключевых месторождений нефти и газа дочерних нефтегазодобывающих Обществ Компании в России (Урало-Поволжье, Западная и Восточная Сибирь, о. Сахалин) и за рубежом (Вьетнам, Бразилия, Иракский Курдистан, Египет).

ТННЦ сопровождает ключевые активы Компании (обеспечивающие около 40 % добычи нефти и 90 % добычи газа в России), является головным институтом и входит в ТОР-5 корпоративных НИПИ по направлению «Наука в разведке и добыче», ежегодно выполняет более 50 % всего портфеля заказов по данному направлению. В ТННЦ сильный и амбициозный научный коллектив, численность которого ежегодно растет. Численность ТННЦ составляет более 1600 сотрудников, из них 84 сотрудника имеют ученые степени.

Как головной институт в направлении «Наука в разведке и добыче» ТННЦ координирует цели развития кадрового и технологического потенциала 12-ти институтов ПАО "НК «Роснефть».
Менеджмент ТННЦ сертифицирован по стандартам ISO 9001:2015 в отношении научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ в области геологии, разработки и обустройства нефтяных и газовых месторождений.

История института 
2000 год — основание ТННЦ.
 
2005—2006 гг. — включение в состав ТННЦ команд Саратовского и Ижевского НТЦ.

2013 год — ТННЦ стал Корпоративным НИПИ ПАО "НК «Роснефть».

2016 год — ТННЦ получил статус Головного института Компании по направлению «Наука в РиД».

2017 год — организация в ТННЦ направления «Система типового проектирования Компании».

2018 год — создание в ТННЦ блока Технологического развития.

2018 год — начало развития направления «Проектно-изыскательские работы».

2019 год — организация в ТННЦ газового блока.

2020 год — начало развития направления «Инжиниринг добычи».

2020 год — создание лаборатории исследования грунтов.

2020 год — перевод более 80 % сотрудников на дистанционный формат работы.

Основные направления деятельности 
Основные направления деятельности ТННЦ: хранение и лабораторные исследование керна и пластовых флюидов, геологоразведочные работы (планирование, обработка и интерпретация сейсморазведочных работ, планирование и сопровождение поисково-разведочного бурения), подготовка и согласование ПГИН, геологическое моделирование, гидродинамическое имитационное моделирование, интегрированное моделирование, разработка и защита подсчетов запасов УВС и проектных технологических документов на разработку месторождений УВС и воды, мониторинг разработки нефтяных и газовых месторождений, подготовка ТЭП и ИМ для участия Компании в аукционах и конкурсах ФАН Роснедра, геологическое сопровождение бурения скважин, инжиниринг добычи, проектирование процессов водообеспечения, проектно-изыскательские работы, концептуальное и интегрированное проектирование, реинжиниринг/инжиниринг инфраструктуры, типовое проектирование, программирование, НИР и НИОКР, Data-Science, BigData, целевые инновационные проекты, экспертиза предложений подрядных организаций.

Известные сотрудники 
За 20 лет центром руководили корифеи нефтяной науки и производства Бриллиант Л. С., Джафаров И. С., Кузнецов Н. П., Кундин А. С., Закиров И. С., Дьяконов И. И., Лазеев А. Н., Кузенков В. З., Аржиловский А. В.
Выпускники ТННЦ: Чусовитин А. А. (возглавлял блок геологии и разработки ТННЦ до 2020 года), Бучинский С. В. (возглавлял газовый блок ТННЦ до 2019 года), Мирошниченко А. В. (возглавлял крупные проекты ТННЦ в период 2005—2013 гг.), Снохин А. А. (возглавлял отдел ГРР до 2012 г.), Гринченко В. А. (возглавлял крупные проекты ТННЦ до 2015 года), Марченко А. Н. (эксперт по газовым проектам ТННЦ до 2020 года), Тимчук А. С. (возглавлял научный блок ТННЦ до 2014 года), Шиляев А. П. (возглавлял отдел сопровождения разработки месторождений Увата до 2018 года).

Научно-техническая база и разработки 
В составе ТННЦ функционируют современный лабораторный центр исследований керна и пластовых флюидов, лаборатория для исследования грунтов и парк буровой техники для полевых инженерных изысканий.
На базе ТННЦ действуют 4 специализированных института: по исследованиям керна и флюидов, типовому проектированию, геологии и разработке газовых объектов, петрофизике. Специализированные институты — центры компетенций (экспертные сообщества) — аналоги центра Global Practices в ExxonMobil, созданного по принципам корпоративного управления компетенций в Schlumberger и Ernst&Young.
Ежегодно ТННЦ публикует более 100 научных статей в профильных отраслевых изданиях «Нефтяное хозяйство», "Научно-технический Вестник ПАО "НК «Роснефть», «Нефтепромысловое дело», «Каротажник», «Нефть», «Газ», «Инновации», «Нефтегазовая Вертикаль», «Нефть и Газ» и др.
ТННЦ является автором:
 более 100 свидетельств на программы для ЭВМ и патентов;
 мобильных приложений;
 программ «РН-Лаб», «РН-Баланс», «РН-Дата», «Купол», «EVA», «CRM Ariadna», «GazNet», «Инженерный калькулятор», СТПК, Атрибутика, Академия и др.
Совместно с Корпоративными НИПИ ведется разработка ИТ-проектов: РН-КИМ, SMART-ГиР, РН-Петролог, РН-Сигма и др.

Награды 
В 2014 году Государственная инспекция труда по Тюменской области выдала ТННЦ Сертификат доверия работодателю, как предприятию, которое гарантированно соблюдает трудовые права работников.

В 2016, 2019-2021 гг. ТННЦ был признан лидером в интегральном рейтинге среди 29-ти корпоративных НИПИ Компании ПАО "НК «Роснефть».

В 2019 году ТННЦ — лучшая геологоразведочная команда ПАО "НК «Роснефть».

В 2020 году распоряжением Губернатора Тюменской области от 30.03.2020 г. № 25-р ТННЦ внесен в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Тюменской области.

Стратегические приоритеты 
В 2020 году на Прямой линии Генеральный директор ТННЦ Аржиловский Андрей Владимирович определил следующие стратегические приоритеты развития центра на период 2021+: системная автоматизация и цифровизация проектирования, обеспечение устойчивого развития, совершенствование процессов, развитие ресурсной базы Компании, повышение эффективности сопровождения курируемых активов, наращивание технологического потенциала центра.

Главная ценность центра — компетентные сотрудники.

Партнеры и заказчики 
38 нефтегазодобывающих дочерних Обществ Компании ПАО "НК «Роснефть», профильные и курирующий департаменты ПАО "НК «Роснефть», корпоративные НИПИ Компании ПАО "НК «Роснефть», АО «Информационное агентство Интерфакс», RFD, Roxar, CGG, ООО "ИК «Сибинтек», Heriot-Watt (г. Томск), Royal Holloway University, ТюмГНГУ, Тюменский ГУ, Schlumberger, Anroh Global Services Pvt. Ltd., Aspen Technology, Inc, Газпромнефть-НТЦ, Новатэк-НТЦ, Уфимский-НТЦ, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, МГУ им. М. В. Ломоносова, Corporate R&D and Engineering Institutes (Куба), Egyption Petroleum Research Institute (EPRI, Египет), Vietnam Petroleum Institute (VPI, Вьетнам), ExxonMobil, Иннопрактика, национальные образовательные центры и научные центры мирового уровня РФ и др.

Контакты 
Для развития имиджа среди сотрудников, потенциальных соискателей и конкурентов ТННЦ ведет страницу в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/tnnc_tmn).

.

Офисы и лаборатории ТННЦ расположены в г. Тюмень.

Примечания 

Научные институты России
Роснефть
Наука в Тюмени